Broto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Broto, administrativ by, Jawa Timur,

Spanien 

 Broto (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Broto (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar